Мамаду Силла Диалло (; 20 марта 1994, Кедугу) — сенегальский футболист, нападающий испанского клуба «Алавес», выступающий на правах аренды за «Райо Вальекано».

Карьера 
Силла родился в Кедугу, Сенегал, переехал в Испанию в 2004 году. В 2004 году в 10-летнем возрасте поступил в академию «Барселоны». После окончания академии Силла играл за молодёжные команды «Матаро» и «Эспаньола», а в 2013 году пробился в резервную команду «Эспаньола» (Сегунда В).

27 марта 2015 года Силла был отправлен в аренду в «Расинг» на замену травмировавшемуся нападающему Мамаду Коне. Первый матч на профессиональном уровне он сыграл 5 апреля, начав в старте домашнюю игру против «Льягостеры» (0:2).

Шесть дней спустя Силла забил свой первый профессиональный гол, принеся на последних минутах победу «Расингу» над «Мальоркой». Всего в 11 матчах за «Расинг» Силла забил 3 гола, но это не спасло команду от вылета.

В Примере Силла дебютировал 27 сентября 2015 года, выйдя за «Эспаньол» на замену вместо Виктора Санчеса в проигранной 0:3 игре против «Депортиво Ла-Корунья».

В мае 2017 года перешёл в бельгийский «Гент», подписав с клубом четырёхлетний контракт.

Примечания

Ссылки 
 Espanyol official profile 

Футболисты Сенегала
Футболисты Испании
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Райо Вальекано»